Дияна Равникар (; в девичестве — Грудичек (); 4 июня 1978 года, Риека, Союзная Республика Хорватия) — словенская биатлонистка и лыжница, выступавшая в начале карьеры за сборную Хорватии. Участница трёх зимних Олимпийских игр (2002, 2006, 2010) и девяти чемпионатов мира.

Биография 
Начинала карьеру в Хорватии в качестве лыжницы, участвовала в чемпионатах мира среди юниоров, а в 1999 году — во взрослом чемпионате мира, однако высоких мест не занимала.

В 2000 году приняла гражданство Словении и начала выступать в биатлоне. Представляла спортивный клуб «TSK Jub Dob Prii Ljubljani». На Кубке мира дебютировала в сезоне 2000/01 на этапе в Хохфильцене, заняв 97-е место в индивидуальной гонке. В первые два сезона, до Олимпиады-2002, ни разу не поднималась выше 60-х мест в личных видах.

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити была 57-й в индивидуальной гонке и шестой в эстафете.

В сезоне 2003/04 набрала свои первые очки в зачёт Кубка мира, заняв 28-е место в гонке преследования на этапе в Поклюке. В сезоне 2004/05 на этапе в Оберхофе в эстафете в единственный раз поднялась на подиум, заняв третье место вместе с Андреей Коблар, Теей Грегорин и Тадеей Бранкович.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине заняла шестое место в эстафете, 30-е — в индивидуальной гонке, 55-е — в спринте, а в гонке преследования отстала на круг.

В сезоне 2007/08 показала свой лучший результат в личных видах на уровне Кубка мира, заняв седьмое место в спринте на этапе в Пхёнчане.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере была восьмой в эстафете, 35-й — в индивидуальной гонке, 37-й — в спринте и 39-й в гонке преследования. По окончании олимпийского сезона приостановила карьеру, однако вернулась на соревнования Кубка мира в сезоне 2012/13.

За свою карьеру участвовала в девяти чемпионатах мира по биатлону. Лучший результат в личных видах — десятое место в спринте в 2008 году в Эстерсунде, а в командных видах — четвёртое место в эстафете в 2007 году в Антерсельве. В общем зачёте Кубка мира лучший результат — 24-е место в сезоне 2007/08.

Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2012/13.

Результаты в общем зачёте Кубка мира 
 2000/01 — очков не набирала
 2001/02 — очков не набирала
 2002/03 — очков не набирала
 2003/04 — 76-е место (3 очка)
 2004/05 — 52-е место (40 очков)
 2005/06 — 40-е место (106 очков)
 2006/07 — 39-е место (97 очков)
 2007/08 — 24-е место (241 очко)
 2008/09 — не выступала
 2009/10 — 43-е место (133 очка)
 2010/11 — не выступала
 2011/12 — не выступала
 2012/13 — очков не набирала

Личная жизнь 
В 2007 году вышла замуж и сменила фамилию. По окончании карьеры родила двоих детей. Живёт в городе Чавле в приморской Хорватии.

Статистика стрельба

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIS
 Профиль sports-reference.com 

Биатлонисты Словении
Биатлонисты Хорватии